Het ATP-toernooi van Londen 2003 (met de officiële naam The Artois Championships 2003) werd gespeeld van 9 tot 15 juni 2003. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen. Het enkelspel werd gewonnen door de Amerikaan Andy Roddick. Hij won van de Fransman Sebastien Grosjean in 2 sets: 6-3, en 6-3.

Het toernooi van 2003 trok 52.553 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen